Воєйков Володимир Миколайович — (1868–1947) — російський воєначальник, генерал-майор, діяч олімпійського руху.
 Воєйков Олександр Іванович — (1842–1916) — російський метеоролог, кліматолог і географ, засновник агрометеорології.
 Воєйков Олександр Федорович — (1778–1839) — російський поет, перекладач, літературний критик, видавець, журналіст.
 Воєйков Федір Матвійович — (1703–1778) — російський шляхтич, генерал-аншеф, генерал-губернатор Києва у 1766–1775 роках.
Прізвища